Jezernice est un toponyme qui peut désigner :

Jezernice, un village de la municipalité de Žumberak, dans le comitat de Zagreb.

Jezernice, un village de la municipalité de Višegrad, dans la République serbe de Bosnie.

Jezernice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.